Грандидье, Альфред (1836—1921) — французский путешественник.
 Грандидье, Гийом (1873—1957) — французский биолог, сын Альфреда.
 Грандидье, Эрнест (1833—1912) — французский натуралист, брат Альфреда.
 Грандидье, Филипп-Андре (1752—1787)  — французский историк.

См. также 
 Адансония Грандидье — дерево, один из шести видов адансоний, растущих на Мадагаскаре, эндемик острова.